Ко́ннери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коннери, Джейсон (род. 1963) — британский актёр.
 Коннери, Шон (1930—2020) — британский киноактёр и продюсер. См. также